Вінчестер (диск) — малогабаритний пакет твердих магнітних дисків, загерметизованих разом з головками запису-зчитування.
 Вінчестер (гвинтівка)
 747 Вінчестер (747 Winchester) — астероїд головного поясу, відкритий 7 березня 1913 року.
 Winchester Repeating Arms Company

Прізвище 

 Джакарра Вінчестер — американська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу.
 Джон Вінчестер — вигаданий персонаж американського містичного серіалу «Надприродне».
 Дін Вінчестер () — вигаданий персонаж американського містичного серіалу «Надприродне».
 Карл Вінчестер — північноірландський футболіст, півзахисник.
 Лем Вінчестер — американський джазовий вібрафоніст.
 Мері Вінчестер — вигаданий персонаж американського містичного серіалу «Надприродне».
 Олівер Вінчестер — американський підприємець та політик.

Топонім

Вінчестер — місто в південній Англії

Вінчестер — місто, штат Арканзас
 Вінчестер — місто, штат Коннектикут
 Вінчестер — місто, штат Айдахо
 Вінчестер — місто, штат Іллінойс
 Вінчестер — місто, штат Індіана
 Вінчестер — місто, штат Канзас
 Вінчестер — місто, штат Кентуккі
 Вінчестер — місто, штат Массачусетс
 Вінчестер — місто, штат Міссурі
 Вінчестер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Вінчестер — місто, штат Оклахома
 Вінчестер — місто, штат Теннессі
 Вінчестер — місто в окрузі Вілас, штат Вісконсин
 Вінчестер — місто в окрузі Віннебаґо, штат Вісконсин
 Вінчестер — місто, штат Вірджинія
 Вінчестер — селище, штат Огайо
 Вінчестер — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вінчестер — переписна місцевість, штат Невада
 Вінчестер — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Вінчестер — переписна місцевість, штат Вісконсин